Gradska (Crna Trava), een plaats in de Servische gemeente Crna Trava
 Gradska (Ljubuški), een plaats in de gemeente Ljubuški in Bosnië-Herzegovina